Женский кубок УЕФА 2005/06 — 5-й розыгрыш Женского кубка УЕФА. Победителем турнира второй раз в истории стал немецкий «Франкфурт», в финале по сумме двух матчей обыгравший победителя прошлого розыгрыша — «Турбине» из Потсдама.

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Групповой турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Статистика турнира на rsssf.com

2005 год в женском футболе
Футбол в Европе в 2005 году
Футбол в Европе в 2006 году
2005